Ordet Kuse betyder i fornsvenska husbonde, överman, person som inger fruktan och vördnad. Det förekommer som tillnamn i Danmark och Småland från 1300-talet och i Södermanland och Stockholm från 1400-talet.

Kuse kan också syfta på:
 Ätten Kuse, lågfrälse släkt som i vapnet förde en halv hjort

Personer
 Peder Kuse adlades 1444
 Karl Klemetsson Kuse
Erik Kuse, slottsfogde, son till Karl Klemetsson ovan

Se även 
Lussekatt, även kallad julkuse.